Family Game es el nombre genérico que recibieron en Latinoamérica las versiones clónicas de la consola de videojuegos Famicom japonesa de 8 bits. No existe información oficial acerca de ninguna licencia por parte de Nintendo para utilizar sus títulos, aunque estas consolas cuentan prácticamente con todo el catálogo de juegos de la original. Especialmente popular en Argentina, llegó a acaparar el 95% de ventas de videoconsolas del país a principios de los años 90.

Historia 
Los Family Game comenzaron a comercializarse a principios de 1990 en varios países de América Latina (en su mayoría fueron de procedencia China y Taiwanesa), alcanzando una enorme popularidad debido en gran medida a su bajo costo y su enorme catálogo de juegos incorporados, entre los que se incluyen cantidad de notables éxitos de la NES como Super Mario Bros., Contra, etc.

La popularidad de los Family Game en Latinoamérica se dio sobre todo en países en los cuales no se vendieron las consolas originales de Nintendo de manera oficial, tales como Argentina y Brasil y no existían otras opciones de obtener una consola original; sin embargo,  en países como México, en donde incluso existían tiendas oficiales de Nintendo, la "Family" como simplemente se le conoció a cualquier famiclone, era una alternativa popular sobre todo en sectores de escasos recursos y a su ubicuidad, pues se podían comprar las consolas, cartuchos y accesorios en cualquier mercado callejero, además de su flexibilidad para poder utilizar cartuchos originales de la NES con un adaptador especial, así como cartuchos no lanzados para las consolas oficiales de Nintendo en América.

Modelos  
Los primeros modelos que se conocieron fueron prácticamente idénticos a la Famicom, con mínimas diferencias como que sus joysticks podían desconectarse y algunos incluían botones "Turbo", o también podía no contar con la palanca central. Sin embargo, hubo empresas como la argentina Electrolab que comercializaban un modelo propio, de diseño ovalado y con gamepads no intercambiables y más adelante otros modelos con diseños únicos y más ergonómicos y joystick intercambiables con conectores DB-9 como los modelos Froggy, NTDEC, Micro Genius y Ending Man, aunque también producidas sin licencia. Incluso con la llegada de las consolas de las siguientes generaciones la Family Game iba cambiando su apariencia exterior, imitándolas.

Referencias 

Videoconsolas
Clones de videojuegos